Az E500, e500 jelentései a következők lehetnek:
Nátrium-karbonát (E500 jelöléssel rendelkező anyag),
PowerPC e500,
Mercedes E500.